Németország
Emmering, település Bajorországban, Ebersberg járásban
Emmering, település Bajorországban, Fürstenfeldbruck járásban